Улица Кочерги () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкая Слобода. Пролегает от тупика со стороны улицы Василия Хижнякова до внутридомового проезда в направлении улицы Рокоссовского.

Примыкают улицы Молодёжная, Некрасова.

История 
2-й переулок Некрасова был проложен в начале 1950-х годов. Был застроен индивидуальными домами.

В 1960 году 2-й переулок Некрасова переименован на улица Кочерги — в честь украинского советского драматурга Ивана Антоновича Кочерги.

В 1970-е годы в связи со строительством квартала Бобровицкого жилмассива часть усадебной застройки конца улицы была ликвидирована.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении — параллельно улице Земская, затем делает поворот в северо-восточном направлении — к улице Рокоссовского. Имеет проезд к переулку Павлова и вдоль исторического кладбища к улице Василия Хижнякова. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.   

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 362 КОЧЕРГИ ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова